Bleacher Bums, film documentario di Stuart Gordon del 1979
Bleacher Bums, film commedia di Saul Rubinek del 2002